Die Rio Open 2022 (offiziell: Rio Open presented by Claro) waren ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. Februar 2022 in Rio de Janeiro stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Delray Beach die Delray Beach Open, in Doha die Qatar ExxonMobil Open sowie in Marseille die Open 13 Provence gespielt. Diese zählten alle zur Kategorie ATP Tour 250, während die Rio Open zur Kategorie ATP Tour 500 gehörten.

Cristian Garín war der Titelverteidiger im Einzel. Im Doppel gewannen Marcel Granollers und Horacio Zeballos im Jahr 2020. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde das Turnier im Vorjahr nicht ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.660.290 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.815.115 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 12. und 13. Februar 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel sowie eine Paarung im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser im Einzel.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb galten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Rio de Janeiro